Athamanta ramosissima är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link och Johann Centurius von Hoffmannsegg. Athamanta ramosissima ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ramosissima